Càrrecs: 
Alcalde o batlle, persona que presideix un ajuntament i que és la màxima autoritat d'un municipi.
Alcalde de barri, persona nomenada per un alcalde municipal per fer certes funcions en una localitat menor del municipi.
Alcalde pedani, alcalde escollit democràticament per una localitat menor a un municipi.
Tinent d'alcalde, regidor d'un ajuntament amb algunes facultats delegades per l'alcalde.
 Història:
Alcalde del crim, jutge de la sala del crim de les reials audiències del .
Alcalde major, sinònim de tinent corregidor el .
 Toponímia:
Alcalde (Nou Mèxic), població de 377 habitants a l'estat de Nou Mèxic dels Estats Units d'Amèrica.